Die Volleyball Champions League 2022/23 ist die 64. Ausgabe des höchsten europäischen Volleyball-Vereinswettbewerbs der Confédération Européenne de Volleyball. Titelverteidiger ist Zaksa Kędzierzyn-Koźle aus Polen.

Modus 
Der Europäische Volleyball Verband (CEV) modifizierte den Champions-League-Wettbewerb und führte zwischen der Gruppenphase und dem Viertelfinale eine Playoff-Runde ein. Während die Gruppensieger direkt in das Viertelfinale einzogen, spielten die fünf Zweiten und der beste Dritte zunächst die restlichen drei Viertelfinalplätze aus. Die Playoff-Runde wurde im K.-o.-System mit einem Heim- und Auswärtsspiel ausgetragen. Die übrigen Gruppendritten waren direkt für das Viertelfinale des CEV Cups qualifiziert.

Spielplan

Qualifikanten

Zusammensetzung der Gruppen 
Die Gruppen wurden am 16. September 2022 in Brüssel ausgelost.

Gruppenphase

PlayOff-Runde 
Hier spielten die fünf Zweiten und der beste Dritte der Gruppenphase drei Plätze für die KO-Runde aus. Die PlayOff-Runde erfolgte in Hin- und Rückspielen.

Reihenfolge der qualifizierten Teams

KO-Runde

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2022/23 (Manner)
Volleyballsaison 2022/23
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften